Чемпионат Европы по кёрлингу 1992 состоялся в городе Перт (Шотландия) с 7 по 12 декабря 1992 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 19 мужских и 15 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Германии, победив в финале сборную Швеции; третье место заняли сборные Шотландии и Швейцарии (матч за бронзовую медаль не проводился).

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 8-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Шотландии; третье место заняли сборные Германии и Норвегии (матч за бронзовую медаль не проводился).

Впервые в чемпионате участвовали мужские сборные Венгрии, Лихтенштейна и России.

В последний раз в чемпионате участвовали мужская и женская сборные Чехословакии — с чемпионата Европы 1993 их заменили сборные Чехии, а с 2004 (мужчины) и 2005 (женщины) года в чемпионате стали участвовать и сборные Словакии.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в мужском и женском чемпионатах мира 1993.

Команды-участницы 
Состав участников группы «А» мужского и женского турниров был определён по итогам чемпионата Европы 1991 — 7 лучших команд были помещены в группу «А», остальные (12 у мужчин и 8 у женщин) в группу «В».

Система проведения чемпионата 
И у мужчин и у женщин соревнования проводились в двух группах — «А» (основной дивизион) и «В» (второй по значимости дивизион).

Мужчины
 Группа А. На предварительном этапе 7 команд провели однокруговой турнир, по результатам которого четвёрка лучших вышла в плей-офф (в случае равенства побед проводились дополнительные матчи за выход в плей-офф — тай-брейк, но не более, чем между двумя командами). В 1-м полуфинале встретились команды, занявшие на предварительном этапе 1-е и 4-е место, во 2-м полуфинале — занявшие 2-е и 3-е место. В финале встречались победители полуфиналов, в матче за 3-е место — проигравшие. Худшая команда (занявшая 7-е место) сразу выбывает в группу «В»; занявшая 6-е место — разыгрывает тай-брейк с командой, занявшей в группе «В» 2-е место; победитель получает место в группе «А», проигравший выбывает в группу «В».
 Группа В. 12 команд, составивших группу В, на предварительном этапе разделены на две подгруппы, где провели однокруговые турниры. По их итогам лучшие команды из подгрупп вышли в финал, где разыграли окончательное 1-е и 2-е место в группе «В». Победитель финала напрямую выходил в группу «А» следующего чемпионата Европы, проигравший разыгрывал в тай-брейке с командой, занявшей 7-е место в группе «А», право на место в группе «А».

Женщины
 Система розыгрыша аналогична мужской. Разница лишь в группе «В» по количеству команд-участниц (8 сборных).

Квалификация на чемпионат мира 
Прямую квалификацию получали команды, занявшие в итоговой классификации места с 1-го по 5-е, а также 8-е (победитель группы «В»); команды, занявшие 6-е место в группе «А» и 2-е место в группе «В» (9-е в общей классификации), разыгрывали между собой тай-брейк за ещё одно место в квалификации на чемпионат мира (одновременно с правом на место в группе «А» на следующем чемпионате Европы).

Мужчины

Группа А

Предварительный этап 

 Проходят в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за 3—5 место.
 На чемпионате Европы 1993 будут выступать в группе «В».

Тай-брейк за 3—5 место 
Поскольку сборные Швеции, Шотландии и Франции набрали одинаковое количество побед, то между ними были проведены матчи за 3—5 места в группе (c 3-го и 4-го мест команды попадают в полуфиналы плей-офф). Сначала между собой играли сборные Швеции и Шотландии, определяя обладателя 3-го места, а затем с победителем играла сборная Франции, определяя занявшего 4-е место.

В результате розыгрыша сборная Швеции заняла в группе «А» 3-е место, сборная Шотландии 4-е, сборная Франции 5-е.

Плей-офф

Группа В

Предварительный этап

Подгруппа В1

Подгруппа В2 

Тай-брейк за 2—4 место
Поскольку сборные Нидерландов, Люксембурга и Италии набрали одинаковое количество побед, то между ними были проведены матчи за 2—4 места в подгруппе (со 2-го места команда попадает в полуфиналы плей-офф группы «В»). Сначала между собой играли сборные Швеции и Шотландии, определяя обладателя 3-го места, а затем с победителем играла сборная Франции, определяя занявшего 4-е место.
Поскольку сборные Англии, Нидерландов и Люксембурга набрали одинаковое количество побед, то между ними были проведены матчи за окончательное распределение 2—4 мест в подгруппе (со 2-го места команда попадает в полуфиналы плей-офф группы «В»). Сначала между собой играли сборные Нидерландов и Италии (проигравший занимал 4-е место), а затем с победителем играла сборная Люксембурга, определяя обладателей 2-го и 3-го места.

В результате розыгрыша сборная Нидерландов заняла в подгруппе «В2» 2-е место (выйдя в плей-офф группы «В»), сборная Люксембурга 3-е, сборная Италии 4-е.

Плей-офф 

Сборная Дании, заняв 1-е место в группе «В», получила квалификацию на чемпионат мира 1993 и право на чемпионате Европы 1993 выступать в группе «А». Занявшая 2-е место сборная Норвегии вышла на квалификационный тай-брейк за аналогичные призы с занявшей 6-е место в группе «А» сборной Финляндии.

Квалификационный тай-брейк 

Сборная Норвегии получила квалификацию на чемпионат мира и право на чемпионате Европы 1993 принимать участие в турнире группы «А».

Итоговая классификация (мужчины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 1993.
 На чемпионате Европы 1993 принимают участие в турнире группы В.
 На чемпионате Европы 1993 принимают участие в турнире группы A, также получая квалификацию для участия в чемпионате мира 1993.

Женщины

Группа А

Предварительный этап 

 Проходят в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за 4—5 место (занявший 4-е место выходит в полуфинал плей-офф).
 На чемпионате Европы 1993 будут выступать в группе «В».

В результате тай-брейка сборная Шотландии заняла 4-е место, выйдя в полуфинал плей-офф против сборной Германии. Сборная Финляндии заняла в группе «А» (и окончательной классификации) 5-е место.

Плей-офф

Группа В

Предварительный этап

Подгруппа В1 

 Проходят в полуфиналы плей-офф.

Подгруппа В2 

 Проходят в полуфиналы плей-офф.

Плей-офф 

Сборная Англии, заняв 1-е место, получила квалификацию на чемпионат мира 1993 и право на чемпионате Европы 1993 выступать в группе «А».

Итоговая классификация (женщины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 1993.
 На чемпионате Европы 1993 принимают участие в турнире группы В.
 На чемпионате Европы 1993 принимают участие в турнире группы A, также получая квалификацию для участия в чемпионате мира 1993.

Примечания

Ссылки 

1992
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1992 году
Декабрь 1992 года
кёрлинг
Международные спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Чемпионаты Европы в Шотландии